Imp (folkor)
 Imp (serial)